Lindegård eller Lindegaard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Lindegaard - fotbollsspelare
 Jesper Lindegaard
 Jørgen Lindegaard - ingenjör
 Mads Lindegaard - antropolog
 Olav Christian Lindegaard
 Sven Lindegård - biskop

Danska efternamn
Svenska efternamn